Pura kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Pura, administrativ by, Nusa Tenggara Timur,

Schweiz 

 Pura, ort och kommun, 

Robotskapade Indonesienförgreningar